Revelations – album grupy Audioslave
 Revelations – singel grupy Audioslave
 Revelations – album grupy Fields of the Nephilim
 Revelations – album grupy Killing Joke
 Revelations – album grupy Vader
 Assassin’s Creed: Revelations – gra komputerowa z 2011 roku

en:Revelation (disambiguation)
it:Revelation
nl:Revelation
pt:Revelation
ru:Откровение (значения)